Los biarmosuquios (Biarmosuchia) son un suborden de terápsidos primitivos que vivieron en el período Pérmico.

Eran animales de mediano tamaño, carnívoros y constituían una forma intermedia entre los pelicosaurios  esfenacodóntidos y los terápsidos más avanzados.

Características 

El cráneo de los biamorsuquios es muy similar al de los esfenacodóntidos, diferenciándose únicamente por tener la fenestra temporal más grande, el occipucio ligeramente inclinado hacia atrás, reducción del número de dientes, y un solo diente canino en ambas mandíbulas. La presencia de músculos mandibulares grandes (y por ello una mordida más fuerte), estaba evidenciada por la protuberancia en la parte posterior del cráneo donde estos se insertaban. 

Las vértebras también eran similares a la de los esfenacodóntidos (pero carecían de apófisis largas como las del Dimetrodon y relacionados), pero el hombro, la pelvis y los miembros indicaban una postura más avanzada.

Distribución 
Los biarmosúquidos se han encontrado en Rusia (Phthinosuchus, Biarmosuchus, Eotitanosuchus) y en Sudáfrica (Ictidorhinidae, Burnetiidae, y familias asociadas), y vivieron del Pérmico Medio al Superior.

Historia taxonómica 

Hopson y Barghusen (1986 p.88) en forma tentativa unieron Biarmosuchidae y Ictidorhinidae (incluyendo Hipposauridae y Rubidginidae) como Biarmosuchia, pero no era decisivo si constituían un grupo natural o solo un conjunto de animales que compartían una serie de caracteres primitivos.  

Sigogneau y Russell (1989) crearon el infraorden Biarmosuchia para incluir las familias Biarmosuchidae, Hipposauridae y Ictidorhinidae, distintas a Eotitanosuchia y Phthinosuchia.

Benton (2000) da a Biarmosuchia el rango de suborden.

Filogenia 
Cladograma modificado del análisis de Sidor y Smith de 2007:

Véase también 
 Evolución de los mamíferos
 Tetraceratops

Referencias 

 Benton, M. J. (2000), Vertebrate Paleontology, 2nd Ed. Blackwell Science Ltd (2004) 3rd edition
 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
 Hopson, J.A. and Barghusen, H.R. (1986), An analysis of therapsid relationships in N Hotton, III, PD MacLean, JJ Roth and EC Roth, The Ecology and Biology of Mammal-like Reptiles, Smithsonian Institution Press, pp. 83-106
 Ivakhnenko, M.F. 1999, Biarmosuches from the Ocher Faunal Assemblage of Eastern Europe, Paleontological Journal vol 33 no.3 pp. 289-296. abstract
 Sigogneau-Russell, D., 1989, "Theriodontia I - Phthinosuchia, Biarmosuchia, Eotitanosuchia, Gorgonopsia" Part 17 B I, Encyclopedia of Paleoherpetology, Gutsav Fischer Verlag, Stuttgart and New York,  

 
Sinápsidos del Pérmico